Le tournoi de Nice est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 17 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Argentin Diego Schwartzman, de l'Espagnol Guillermo García-López, de l'Italien Simone Bolelli et du Slovaque Martin Kližan.
 Le jeune Autrichien Dominic Thiem remporte son premier tournoi en simple en s'imposant face à Leonardo Mayer en finale à l'issue d'un match accroché.
 En double, Mate Pavić et Michael Venus s'imposent en finale face à Jean-Julien Rojer et Horia Tecău. Il s'agit de leur premier titre ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Nice
Tennis en France en 2015
Tennis en mai 2015
Sport en France en mai 2015
Nice au XXIe siècle